O processo de cassação de Demóstenes Torres consiste na cassação do senador Demóstenes Torres por quebra de decoro parlamentar, acusado de usar o mandato para favorecer o bicheiro Carlos Augusto Ramos (Carlinhos Cachoeira). Em votação secreta, em 11 de julho de 2012, 56 dos 80 senadores presentes votaram pela cassação, 19 foram contra e houve 5 abstenções. Com o resultado, ele se tornou o segundo senador cassado no Brasil, depois de Luís Estêvão (2000). Demóstenes Torres teve seus direitos políticos suspensos por oito anos a contar do fim do mandato parlamentar, que terminaria em 2019. Com isso, ele poderá voltar a disputar eleições somente a partir 2027, com 66 anos.

Senado Federal do Brasil
Demostenes Torres
2012 na política do Brasil